Les Pawnees sont un peuple américain.

Le pawnee est une langue amérindienne

Toponyme 

 Pawnee (Illinois) ;
 Pawnee City, ville du Nebraska ;
 Pawnee (Oklahoma) ;
 Pawnee, census-designated place située au Texas ;
  ;
 .

Voir aussi 
 Piper PA-25 Pawnee, avion d'épandage agricole
 Pawnee est une ville fictive où se déroule l'action de la série Parks and Recreation